Solok (regentschap), een Indonesisch regentschap (kabupaten) 
Solok (stad), de stadsgemeente (kota otonom), voorheen ook hoofdstad van bovengenoemd kabupaten
Zuid-Solok, het Indonesische regentschap dat van bovengenoemd regentschap Solok afgesplitst is